Комон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Комон () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Комон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Комон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Комон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Комон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Комон () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале